Planinc (vermutlich abgeleitet von serbokroatisch planinac bzw. slowenisch planinec = Bergsteiger) ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Planinc (zuletzt Albin Planinec; 1944–2008), jugoslawischer Schachspieler
 Milka Planinc (1924–2010), jugoslawische Politikerin
 Monika Planinc (* 1986), slowenische Skispringerin
 Štefan Planinc (* 1925), jugoslawischer bzw. slowenischer Maler und Kunstprofessor an der ALU Ljubljana